Перо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Коллонж. Округ коммуны — Жекс.

Код INSEE коммуны — 01288.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-востоку от Парижа, в 100 км северо-восточнее Лиона, в 55 км к востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2143 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 1448 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1179 были экономически активными, 269 — неактивными (показатель активности — 81,4 %, в 1999 году было 78,1 %). Из 1179 активных жителей работали 1108 человек (592 мужчины и 516 женщин), безработных было 71 (33 мужчины и 38 женщин). Среди 269 неактивных 109 человек были учениками или студентами, 52 — пенсионерами, 108 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн